AFDD steht für:
 Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung
AfdD steht für:
 Arbeitskreis für deutsche Dichtung
Abkürzung